Aratos () ist der Name folgender Personen des antiken Griechenlands:

 Aratos (Spartaner), legendärer Führer der Spartaner, der im 1. Messenischen Krieg die jungen Soldaten nach Sparta zurückgeschickt haben soll, um dort allen Frauen beizuwohnen und so den Nachwuchs zu sichern
 Aratos von Soloi (* ca. 310 v. Chr.; † 245 v. Chr.), griechischer Autor und Verfasser der Phainomena, eines astronomischen Lehrgedichts
 Aratos von Sikyon (* 271 v. Chr. in Sikyon; † 213 v. Chr.), Staatsmann im hellenistischen Griechenland, 16-maliger Stratege des Achäischen Bundes
 Aratos (Stratege), Sohn des Aratos von Sikyon und Bundesstratege 219/8 v. Chr.

Siehe auch:
 Arat